Populous (architectenfirma), Amerikaans architectenbureau
 Populous (computerspelserie)
 Populous (computerspel), computerspel uit 1989 van Bullfrog